Baltimore and Ohio Railroad Depot, Baltimore and Ohio Railroad Passenger Station oder Baltimore and Ohio Railroad Terminal bezeichnet:

 Barnesville Baltimore and Ohio Railroad Depot
 Flora Baltimore and Ohio Railroad Depot
 Huntington Baltimore and Ohio Railroad Depot
 Wheeling Baltimore and Ohio Railroad Passenger Station
 Willard Baltimore and Ohio Railroad Depot
 Youngstown Baltimore and Ohio Railroad Terminal